Davin ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Davin (* 1992), schwedische Schauspielerin
 Dan Davin (1913–1990), neuseeländischer Schriftsteller, Herausgeber
 Franco Davín (* 1970), argentinischer Tennisspieler
 Henriette Davin (1773–1844), französische Miniaturmalerin
 Jacques Davin (* 1903), französischer Karambolagespieler
 William Davin (1890–1956), irischer Politiker, Teachta Dála

Davin bezeichnet als Ortsname:

 Davin (Saskatchewan), Kanada
 Davin (West Virginia), Vereinigte Staaten